HBSS is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Schiedam in Zuid-Holland, opgericht in 1926. Het eerste elftal van de club speelt in de Derde klasse zaterdag (2020/21).

De club speelt op Sportpark Harga in Schiedam.

Competitieresultaten 1948–2018 

|
|
|
|
|
|}

Bekende (oud-)spelers 

 Zakaria Amrani

Externe link 
 Officiële website

Amateurvoetbalclub in Zuid-Holland
Sport in Schiedam